Hölzling ist der Ortsname von
 Hölzling (Mühldorf am Inn), Ortsteil der Stadt Mühldorf am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hölzling (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern